Malmsey kan syfta på:

 Malmsey – ett annat namn på vindruvan malvasia
 Malmsey – den sötaste varianten av madeiravin